Niemcy:
 Diesdorf – dzielnica Magdeburga
 Diesdorf – miasto (Flecken) w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Altmarkkreis Salzwedel

Zobacz też:
 Beetzendorf-Diesdorf